Joseph Hellmesberger - (1828-1893) violinista e direttore d'orchestra austriaco
 Joseph Hellmesberger - (1855-1907) violinista austriaco